Два кораблі військово-морських сил Греції носили назву «Васілісса Ольга» (  ) на честь королеви Греції Ольги:

 Васілісса Ольга (1870) - броньований корвет, спущений на воду  1870 і утилізований 1925 р.
 Васілісса Ольга (D15) - ескадрений міноносець типу  H, спущений на воду 1938 і потоплений німецькою авіацією1943 р. 
Назви військових кораблів Греції
Багатозначні терміни: кораблі